Hostetler ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham J. Hostetler (1818–1899), US-amerikanischer Politiker
 Chuck Hostetler (1903–1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cyrus Hostetler (* 1986), US-amerikanischer Speerwerfer
 Dave Hostetler (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jeff Hostetler (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:

 Hostettler